Джинестра:

 Джинестра — коммуна в Италии, регион Базиликата.
 Джинестра — см. Хаджибей.
 «Джинестра» — украинский женский волейбольный клуб из Одессы.

 Джинестра-дельи-Скьявони— коммуна в Италии, регион Кампания.